Division III i fotboll 1928/1929 var den första organiserade säsongen av division III. Denna säsong innehöll division III åtta grupper där varje gruppvinnare fick spela kvalspel för att kvalificera sig för division II.

Serier

Uppsvenskan

Östsvenskan

Mellansvenskan

Nordvästra

Södra Mellansvenskan

Sydöstra

Västsvenskan

Sydsvenskan

Kval till division II
Alla resultat är okända. Vinnare: Sandvikens AIK, Köpings IS, BK Derby, IFK Kristianstad.

1928 i Sverige
1929 i Sverige
1928/1929
Fotbollssäsongen 1928/1929